Déclaration préalable peut faire référence à :
 la déclaration préalable de travaux en urbanisme.
 la déclaration préalable à l’embauche en droit du travail.